Big Syke:

 Big Syke — американский рэпер.
 Big Syke — четвёртый студий альбом американского рэпера Big Syke, вышедший в 2002 году.
 Big Syke Daddy — второй студий альбом американского рэпера Big Syke, вышедший в 2001 году.